

Боровське сільське поселення — сільське поселення, Ішимський район, Тюменська область
 Боровське сільське поселення — сільське поселення, Калевальський район, Карелія